Une université des sciences appliquées (en anglais : University of Applied Sciences) est un établissement de l'enseignement supérieur à vocation professionnalisante, habilité à délivrer des diplômes de niveau bachelor et master.

Terminologie 
Le terme anglophone « University of Applied Sciences » est généralement employé comme traduction anglaise de leur titre par les « fachhochschule » des pays germanophones (traduit littéralement en Suisse par « haute école spécialisée »), la « hogeschool » néerlandaise et flamande, la « haute école » belge francophone, et les « ammattikorkeakoulu » finlandaises. Au Danemark, en anglais, le terme « University College » est préféré à celui de « University of Applied Sciences » pour désigner des établissements du même type.

Formations dispensées 
Les universités des sciences appliquées sont habilitées à délivrer des diplômes de niveau bachelor (en 3 à 4 ans) et master (en 1 à 2 ans), mais pas de doctorats. Ces formations sont le plus souvent dispensées dans le domaine de la science, l'ingénierie, du commerce et du management, et de la santé.

Distinction entre les universités des sciences appliquées et universités 
Les universités des sciences appliquées sont à distinguer des universités traditionnelles. Si le processus de Bologne a en théorie rendu leurs diplômes équivalents, elles gardent toutefois un rôle distinct. Les universités de sciences appliquées sont avant tout destinées à former des professionnels pour l'industrie, alors que la recherche incombe aux universités et universités de technologie.

Notes et références

Articles connexes 
 Haute école
 Haute école spécialisée

Université par type